Turniej o Złoty Kask 1978 – rozegrany w sezonie 1978 turniej żużlowy z cyklu rozgrywek o „Złoty Kask”. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Zenon Plech.

Finał 
 Chorzów, 1 maja 1978
 Sędzia: Zbigniew Najder

Linki zewnętrzne 
 

1978
1978 w sporcie żużlowym
1978 w polskim sporcie